Грибовский:

 Грибовский, Адриан Моисеевич (1767—1834) — российский государственный деятель, статс-секретарь Екатерины II, надворный советник.
 Грибовский, Александр Прокофьевич (1918—1945) — авиационный стрелок-радист, участник Великой Отечественной войны; Герой Российской Федерации (1998).
 Грибовский, Владислав Константинович (1899—1977) — советский военный лётчик, планерист, конструктор планёров и самолётов.
 Грибовский, Вячеслав Михайлович (1867—1924) — русский юрист и писатель, доктор государственного права, профессор, действительный статский советник.
 Грибовский, Леонард Владиславович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8571; 26 ноября 1850.
 
 Грибовский, Юрий Васильевич (род. 1979) — белорусский историк.

См. также 
 Грибовские — польские и малороссийские дворянские роды.